Gruse bezeichnet:

 Gruse (Templin), ein abgegangenes Vorwerk bei Petznick, Stadt Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Michael Gruse (* 1956), deutscher Sprinter